Целе може да се отнася за:
 Целе () – град в Германия, провинция Долна Саксония
 Целе () – град в Словения, Савински регион
 Целе – древен град в Гърция, Егейска Македония, край днешния гр. Острово
 Целе – окръг в Германия, провинция Долна Саксония
 Целе – градска община в Словения, Савински регион
 Фридрих Целе (Friedrich Zelle; 1845 – 1927) – германски музиколог